«Эстерха́зи» — миндально-шоколадный торт, популярный в Венгрии, Австрии и Германии. Назван в честь венгерского дипломата князя Пала Антала Эстерхази, министра иностранных дел Венгрии во время революции 1848—1849 годов.

Торт Эстерхази состоит из пяти коржей, выпеченных из взбитой белковой массы с добавлением миндаля, сливочного масла и муки и соединённых между собой масляным кремом с добавлением коньяка. Сверху торт покрывают толстым слоем белой сахарной глазури, на которой жидким шоколадом наносится типичный для тортов Эстерхази сетчатый рисунок.

Литература

Ссылки 
 myhungary.net: Торт «Эстерхази»
 gastronom.ru: Рецепт торта «Эстерхази»
 

Австрийские торты
Венгерские торты
Блюда по алфавиту
Десерты из миндаля
Шоколадные торты
Именные торты
Эстерхази